Сан Андрес Чолула има више значења:

 Општина Сан Андрес Чолула (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Андрес Чолула (Сан Андрес Чолула, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику